

Geografia

Francia 
 Le Saulcy – comune nel dipartimento dei Vosgi (Grand Est)
 Saulcy – comune nel dipartimento dell'Aube (Grand Est)
 Saulcy-sur-Meurthe – comune nel dipartimento dei Vosgi (Grand Est)

Svizzera 
 Saulcy – comune nel distretto di Delémont (Canton Giura)

Persone 
 Félicien de Saulcy (1807-1880) – archeologo e numismatico francese